Эккарт Альтенмюллер ( (род. 19 декабря 1955, Ротвайль) — немецкий врач и музыкант, один из ведущих исследователей в области нейрофизиологии и нейропсихологии музыкантов.

Биография 
Изучал медицину в 1974—1981 в Тюбингенском университете и в Отель-Дьё де Пари, а также музыку (по классу флейты) в 1979—1985 во Фрайбургской Высшей школе музыки. После получения учёной степени доктора медицины во Фрайбургском университете продолжил специализацию в области неврологии.

С 1994 профессор в Ганноверской Высшей школе музыки и театра и директор «Института физиологии и медицины музыкантов» (Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin).

В 2013 был удостоен Научной премии Нижней Саксонии.

В 2015 вступил в должность вице-президента (первого проректора) Ганноверской Высшей школы музыки и театра.

Вице-президент Немецкого общества музыкальной физиологии и медицины музыкантов.

Член Гёттингенской академии наук.

Опубликовал более 120 «peer reviewed» работ и получил 18 грантов Немецкого исследовательского общества (Deutsche Forschungsgemeinschaft, имеет представительство в Российской Федерации, см. DFG Office Russia).

Сфера научных интересов 
Физиология мозга в процессе освоения музыки и при развитии музыкального слуха.

Обучение во сне —- психологические основы ментального обучения.

Миофасциальный болевой синдром у музыкантов.

Двигательные расстройства у музыкантов.

Двигательное, слуховое и сенсорное обучение как музыкантов, так и немузыкантов.

Структурная и функциональная адаптация центральной нервной системы вследствие обучения музыке.

Исследования в области транскраниальной электростимуляции с целью улучшения моторных навыков у музыкантов.

Стратегии по преодолению страха перед выступлением на сцене.

Разработка практической программы «неврологической музыкальной терапии», направленной на вовлечение в активное музицирование пациентов, перенесших инсульт, с целью улучшения их контроля над собственной моторикой.

Научные труды 
 Vom Neandertal in die Philharmonie: Gehirn, Musik und Evolution. Spektrum Akademischer Verlag, ISBN 3-8274-1681-7
 Neurologische Erkrankungen bei Musikern. Verlag Steinkopff, ISBN 3-7985-1375-9
 MusikerMedizin: Diagnostik, Therapie und Prävention von musikerspezifischen Erkrankungen. Gemeinsam mit Claudia Spahn und Bernhard Richter. Schattauer, ISBN 3-7945-2634-1
 Die Kunst des Musizierens: Von den physiologischen und psychologischen Grundlagen zur Praxis (Studienbuch Musik). Gemeinsam mit Renate Klöppel. Verlag Schott, ISBN 3-7957-8706-8
 Klang, Körper und Gesundheit: Warum Musik für die Gesellschaft wichtig ist. Gemeinsam mit Stefan N. Willich. Herausgeber.

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт Ганноверской Высшей школы музыки и театра
 11 Fragen an Eckart Altenmüller. Neue Musikzeitung, Apr. 2014
 Eckart Altenmüller on the Neurophysiology of Making Music

Неврологи по алфавиту
Неврологи Германии
Физиологи Германии
Психологи Германии
Музыкальные педагоги Германии
Преподаватели Ганноверской высшей школы музыки и театра
Выпускники Фрайбургской Высшей школы музыки
Выпускники Тюбингенского университета
Родившиеся в 1955 году
Родившиеся в Ротвайле
Члены Гёттингенской академии наук